First Time o The First Time possono riferirsi a:

Film 
The First Time – film del 1952 diretto da Frank Tashlin
The First Time – film del 1968 diretto da James Neilson
Per la prima volta (The First Time) – film per la televisione del 1982 diretto da Noel Nosseck 
The First Time – film del 1983 diretto da Charlie Loventhal
The First Time – film del 2012 diretto da Jon Kasdan

Musica 
The First Time – album di Billy "Crash" Craddock del 1977
First Time – singolo dei Surface del 1990
First Time – album di Jackie Chan del 1992
First Time – singolo dei Kelly Family del 1995
First Time – album delle Morning Musume del 1998
First Time – singolo dei Finger Eleven del 2000
First Time – singolo dei Lifehouse del 2007
First Time – singolo dei Jonas Brothers del 2013
First Time – singolo di Vance Joy del 2014
The First Time – album di Kelsea Ballerini del 2015
First Time – singolo di Kygo e Ellie Goulding del 2017
First Time –  EP di Liam Payne del 2018
First Time –  singolo di Liam Payne del 2018